Dourados Esporte Clube foi um clube brasileiro de futebol da cidade de Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul. Disputou a Primeira Divisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol em 1979.

O clube fundiu com o Operário Esporte Clube (Dourados) para formar o Clube Atlético Douradense nos anos 80.

Clubes de futebol extintos de Mato Grosso do Sul
Esporte de Dourados
Fundações em Mato Grosso do Sul na década de 1970